Joods Lyceum kan verwijzen naar:

Joods Lyceum (Amsterdam), een school in Amsterdam, die tussen 1941 en 1943 bestond
Joods Lyceum (Den Haag), een school in Den Haag uit dezelfde periode
 Joodse Scholengemeenschap Maimonides, school in Amsterdam, oorspronkelijk Joods Lyceum Maimonides